A csukcs ábécé a csukcs nyelv írására használatos. A jelenleg is használt cirill írást 1937-ben alakították ki. Előtte egy módosított latin írást használtak.

Az ábécé kidolgozásában nagy szerepe volt V. G. Bogoraznak, aki egyben a nyelv első kutatója is volt.

Az 1931-es ábécé
Az 1931 és 1937 között használt ábécé betűrendje a következő volt:
Aa Bb Cc Dd Ee Әә Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ŋŋ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Zz Ьь

Jegyzetek

További információk
Transliteraion of Non-Roman Scripts
Omniglot.com

Cirill eredetű ábécék
Oroszországi ábécék